Новые Химки:
 Новые Химки — район (территория) в городе Химки, Московская область.
 «Новые Химки» — футбольный стадион, расположенный в городе Химки.
 Новые Химки — проектируемый остановочный пункт главного хода Октябрьской железной дороги.

См. также